Sezon (2001) był 10. sezonem o mistrzostwo Armenii w piłce nożnej. Liga liczyła 12 zespołów. Rozgrywki rozpoczęły się 17 kwietnia, a zakończyły się 26 listopada. Tytułu nie obroniła drużyna Araks Ararat. Nowym mistrzem Armenii został zespół Pjunik Erywań. Tytuł króla strzelców zdobył Arman Karamjan, który w barwach klubu Pjunik Erywań strzelił 21 goli.

Przed sezonem z rozgrywek wycofał się zespół Arpa Jeghegnadzor, natomiast po pierwszym meczu zrezygnował zespół Kilikia Erywań, którego wynik anulowano.

Tabela końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Armenia – wyniki i tabela końcowa (RSSSF)

2001 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Armenii
2001 w Armenii